Белиње може да се односи на:

 Белиње (Атлантска Лоара), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара.
 Белиње (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен.